Бален може да се отнася за:
 Бален, селище в Белгия, провинция Антверпен
 Бален (Лиеж), селище в Белгия, провинция Лиеж
 Балена, рогова пластина при Китоподобните